Македонская фондовая биржа () — главная фондовая биржа в Северной Македонии. Располагается в столице страны — Скопье.

История 
Биржа была основана в 1995 году. Первые торги прошли в 1996 году.

Фондовые индексы 
 MBI 10 — индекс наиболее ликвидных акций, включённых в листинг биржи
 MBID
 OMB — индекс облигаций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт биржи

Фондовые биржи